Primera División 2010/2011 – 80. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 28 sierpnia 2010, natomiast ostatni – 21 maja 2011.

Mistrzostwo Hiszpanii obronił FC Barcelona, dla którego był to 21. tytuł w historii, a jednocześnie 3. z rzędu. Do Segunda División spadły Deportivo La Coruña, Hércules CF oraz UD Almería.

Drużyny

Tabela 

 ||rowspan=10 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Stadiony

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Yahoo! Sport

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2010 w Hiszpanii
2011 w Hiszpanii